Susana Arrais